Crisanti ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Crisanti (1936–2012), italienischer Szenenbildner und Art Director
 Gabriele Crisanti (1935–2010), italienischer Filmproduzent
 Lucia Crisanti (* 1986), italienische Volleyballspielerin